ATFC steht für:
 Air Traffic Flow Control (auch Air Traffic Control), siehe Flugverkehrskontrolle
 American Turkish Friendship Council
 All the Fat Children, indische Musikband
 Aydin The Funki Chile, siehe A.T.F.C.
 zahlreiche englischsprachige Fußballklubs, siehe
 Aberystwyth Town F. C.
 Aldershot Town F. C.

ATFC